Władysław Chmura (ur. 1892) – major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), więzień Pawiaka (od 19 marca 1943)
 Władysław Piotr Chmura (1895–1940) – komisarz Policji Państwowej, podoficer Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (4 lutego 1932)
 Władysław Chmura (ur. 1898) – starszy sierżant Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 września 1932)

Przypisy